Villaseca puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España

Castilla - La Mancha

Provincia de Cuenca
 Villaseca, localidad del municipio de Sotorribas.

Provincia de Guadalajara
 Villaseca de Henares.
 Villaseca de Uceda.

Provincia de Toledo
 Villaseca de la Sagra.

Castilla y León

Provincia de León
 Villaseca de la Sobarriba, localidad del municipio de Valdefresno.
 Villaseca de Laciana, localidad del municipio de Villablino.

Provincia de Segovia
 Villaseca, localidad del municipio de Sepúlveda.

Provincia de Soria
 Villaseca Bajera, despoblado del municipio de Las Aldehuelas.
 Villaseca Somera, localidad del municipio de Las Aldehuelas.
 Villaseca de Arciel.
 Villaseca, despoblado del municipio de Arenillas.

La Rioja
 Villaseca, localidad del municipio de Fonzaleche.

Asturias
 Villaseca, localidad del municipio de Illano.

Galicia

Provincia de Lugo
 Vilaseca, localidad del municipio de Negueira de Muñiz..
 Vilaseca, localidad del municipio de Riotorto.

Provincia de Orense
 Vilaseca, localidad del municipio de Trasmiras.

Provincia de Pontevedra
 Vilaseca, localidad del municipio de Marín.

Cataluña

Provincia de Barcelona
 Vila-seca, localidad del municipio de Sant Vicenç de Torelló.

Provincia de Gerona
 Vila-seca, localidad del municipio de Palafrugell.

Provincia de Tarragona
 Vila-seca.

en Chile 
 Villaseca, aldea de la provincia de Linares, Región del Maule.
 Barrio Villaseca, es un barrio de la ciudad de Santiago de Chile.
Villaseca, Buin 

Véase también: Vila Seca.